Eekhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Eekhoff (1941–2013), deutscher Ökonom, Hochschullehrer für Wirtschaftspolitik
 Nils Eekhoff (* 1998), niederländischer Radrennfahrer